Baldwin County er navnet på 2 counties i USA:

 Baldwin County (Alabama)
 Baldwin County (Georgia)